Владимир Пераловић (Земун, 10. октобра 1991) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Слободу из Ужица. Висок је 181 центиметар и игра у нападу.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 18. марта 2019. године.

Трофеји и награде 
Пролетер Нови Сад
 Прва лига Србијеː 2017/18.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Земунци
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Смедерева
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Земуна
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу
Фудбалери ИМТ-а